Vitis, osztrák település
vitis, a szőlő latin neve